Le Matin (franz. für der Morgen) bezeichnet:
 eine Schweizer Tageszeitung aus der Romandie, siehe Le Matin (Schweiz)
 eine algerische Tageszeitung, siehe Le Matin (Algerien)
 eine marokkanische Tageszeitung, siehe Le Matin (Marokko)
 eine senegalesische Zeitung, siehe Le Matin (Senegal)
 eine Zeitung aus Haiti, siehe Le Matin (Haiti)
 die 6. Sinfonie von Joseph Haydn, siehe 6. Sinfonie (Haydn)
 eine ehemalige französische Zeitung von 1884–1944, siehe Le Matin (Frankreich)
 eine ehemalige französische Zeitung aus Paris von 1977–1988, siehe Le Matin de Paris
 eine ehemalige belgische Zeitung, siehe Le Matin (Belgien)
 eine ehemalige akadische Zeitung aus Kanada, siehe Le Matin (Kanada)

Siehe auch:
 Le Matin Bleu, ehemalige Gratiszeitung aus der Westschweiz